MESSENGER, Messenger eller The Messengers har flere betydninger:

Medier 
 Messenger Newspapers – gruppe af australske ugeaviser fra Adelaide

Musik 
 The Messengers (producere), sangskriver- og produktionsduo

Rumfart 
 MESSENGER – rumsonde fra NASA

Software 
 Messenger (Meta) – kommunikationsplatform af meta
 Messenger service – notifikationssystem integreret i nogle versioner af Microsoft Windows
 Windows Messenger – kommunikationssystem fra Microsoft
 Windows Live Messenger – kommunikationssystem fra Microsoft
 Messenger Plus! Live – udvidelsesprogram til Windows Live Messenger
 MSN Messenger Service – kommunikationssystem fra Microsoft
 .Net Messenger Service – tidligere MSN Messenger Service fra Microsoft

Biokemi 
 messenger RNA eller mRNA

Film og tv 
 Mohammad, Messenger of God, film fra 1977 instrueret af Moustapha Akkad, der handler om profeten Muhammad
 The Messenger: The Story of Joan of Arc, film fra 1999 instrueret af Luc Besson og med Milla Jovovich i hovedrollen
 "Messenger", en episode af Power Rangers S.P.D.
 The Messenger (film fra 1918), film med Oliver Hardy
 The Messenger (film fra 1937), instrueret af Raymond Rouleau
 The Messenger (film fra 1986), fiml instrueret af Fred Williamson
 [[Messengers (film)|Messengers (film)]], japansk film fra 1999 Yasuo Baba
 The Messenger (film fra 2008), film af Çağan Irmak
 The Messenger (film fra 2009), film af Oren Moverman
 The Messenger (film fra 2018), dansk børnefilm fra 2018 af Lowe Haak
 The Messenger (gyserfilm fra 2015), gyserfilm instrueret af David Blair
 The Messenger (dokumentarfilm fra 2015), dokumentarfilm instrueret af Su Rynard
 The Messengers (film), gyserfilm fra 2007 instrueret af Pang Brothers
 Messengers 2: The Scarecrow, videofilm fra 2009, prequel til The Messengers'' fra 2007
 The Messengers (TV serie), amerikansk tv-serie fra 2015